Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1972 si disputò dall'11 al 25 marzo 1972. Si trattò della 34ª edizione del torneo.

Gli UCLA Bruins, allenati da John Wooden, vinsero il loro sesto titolo consecutivo ed ottavo della propria storia. Bill Walton venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Tabellone

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Squadra vincitrice

Allenatore: John Wooden
Vice-allenatori: Gary Cunningham, Frank Arnold
Preparatore atletico: Ducky Drake

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1972
Campionato di pallacanestro NCAA Division I